Wuthe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Wuthe (* 1927), deutscher Politologe
 Paul Wuthe (* 1968), österreichischer Theologe, Chefredakteur und Geschäftsführer von Kathpress, Medienbeauftragter der österreichischen Bischofskonferenz